Jaguar poate fi:

 Jaguar, mamifer specific continentului american, din familia felidelor
 SEPECAT Jaguar, avion de atac la sol anglo-francez 
 Zeul Jaguar, din mitologia civilizației maya
 Jaguar Cars, companie prodcătoare de automobile de lux din Marea Britanie